Lucé puede referirse a: 

 Lucé, comuna francesa situada en Eure y Loir.
 Lucé, comuna francesa situada en Orne.

Autores de nombres botánicos 
 Johann Wilhelm Ludwig von Lucé  -1862